

Кіпр 
 Храм Аполлона Гілатського, Лімасол

Чехія 
 Храм Аполлона, Парковий комплекс Ледниці-Вальтиці, Південно-Моравський край

Греція 
 Храм Аполлона, Коринф
 Храм Аполлона (Дельфи)
 Храм Аполлона в Бассах
 , Афіни
 , Вульягмені в Аттиці
 Храм Аполлона (колона), місто Егіна, Егіна, Саронічні острови
 Храм Аполлона, 
  на Делосі
 Храм Аполлона, Дрерос, Крит
 Храм Аполлона, , Крит
 Храм Аполлона Дафнефора, Еретрія

Італія 
 Храм Аполлона Палатина, Рим
 , Рим
 
 , Сицилія
  у Селінунті (раніше ідентифікований як храм Геракла)

Мальта 
 , нині значною мірою зруйнований

Туреччина 
 Храм Аполлона Дідіма, Айдин
 Мілетський храм Аполлона, Айдин
 Храм Аполлона Кларуса в провінції Ізмір
  в Анталії
 Храм Аполлона Смінтея (), в Чанаккале
 Храм Аполлона (Єраполь), Денізлі